Кукавице може да се односи на:

 Кукавице, ред птица (лат. -{Cuculiformes}-)
 Кукавице, породица птица (лат. -{Cuculidae}-)

или

 Кукавице (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Кукавице (Купрес), насеље у општини Купрес, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Кукавица (вишезначна одредница)